La stagione 2003 della International Formula 3000  fu disputata su 10 gare effettuate tra il 19 aprile e il  13 settembre 2003.

Piloti e team

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti

Tutti utilizzano vetture Lola B02/50, spinte da motori Zytek-Judd KV , e gommate Avon.
In grassetto le pole position, in corsivo i giri veloci.

Risultati completi

R16=ritirato ma classificato R=ritiratoNS=non parte NT=senza tempo in qualifica 13E=posizione in griglia ma partenza dal fondo dello schieramento

 19
International